Meacham ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Meacham (1925–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Bobby Meacham (* 1960), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Meacham (1810–1856), US-amerikanischer Politiker
 Trenton Meacham (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler

Meacham ist der Name folgender Orte:

 Meacham (Oregon), Vereinigte Staaten
 Meacham (Saskatchewan), Kanada

Siehe auch:

 Mechem